Грегор Шлиренцауер (; роден на 7 януари 1990 г. в Рум) е австрийски състезател по ски скокове. Олимпийски златен медалист, златен медалист по световно първенство по северни дисциплини, златен медалист по световно първенство по ски полети, двукратен носител на Световната купа по ски скокове, трикратен носител на Световната купа по ски полети, победител на турнира на Четирите шанци, златен медалист от Световното първенство за юноши по ски скокове, победител на Нордически турнир. 53-кратен победител в състезания за Световната купа.

Световна купа по ски скокове

Генералното класиране

Места на подиума

Източници 

Австрийски ски скачачи